Ronniger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Ronniger
 Karl Carl Ronniger